Abelli ist der Familienname folgender Personen:

 Bror Abelli (1880–1962), schwedischer Regisseur, Schauspieler, Sänger und Schriftsteller
 Gian Carlo Abelli (1941–2016), italienischer Politiker